En tonlös alveolar frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som . Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven s i ”såg”.

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa alveolara frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna är slappa under uttalet och inte genererar en ton.
 Den är alveolar, vilket betyder att den uttalas genom att tungan eller tungspetsen trycks mot tandköttet bakom övre tandraden.
 Den är en frikativa, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Användning i språk 
I svenskan liksom de allra flesta språk som använder det latinska alfabetet skrivs den tonlösa alveolara frikativan som s eller som c framför mjuka vokaler.

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med с och på grekiska med σ.

Fonetik
Konsonantljud